Хаві — іспанське ім'я, демінутив від Хав'єр.
Відомі носії:
 Хаві Варас — іспанський футболіст, воротар.
 Хаві Вента — іспанський футболіст, правий захисник.
 Хаві Гарсія — іспанський футболіст, опорний півзахисник.
 Хаві Грасія — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хаві Діас — іспанський футболіст, воротар.
 Хаві Ернандес — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хаві Кінтілья — іспанський футболіст, лівий і центральний захисник.
 Хаві Лопес — іспанський футболіст, правий захисник, півзахисник.
 Хаві Маркес — іспанський футболіст, центральний півзахисник.
 Хаві Мартінес — іспанський футболіст, центральний півзахисник, захисник.
 Хаві Морено — іспанський футболіст, нападник.
 Хаві Наварро — іспанський футболіст, захисник.
 Хаві Пуадо — іспанський футболіст, нападник.
 Хаві Торрес — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хаві Фуего — іспанський футболіст, півзахисник.